La Jim Henson Home Entertainment, attiva dal 1981, è la divisione home video della Jim Henson Productions.

Storia 
Fu stabilita nel 1981 come Muppet Home Video. Nei primi anni '80 ebbe una divisione musicale chiamata MuppetMusic Home Video. Nel 1987 fu rinominata semplicemente Muppet Video. Nel 1990 venne ribattezzata con un nome diverso, Jim Henson Video. Nel 1996 assunse l'attuale denominazione.

Nel 2000-2005 collaborava soltanto con la Columbia TriStar Home Video, mentre la Walt Disney Home Entertainment lavorava separatamente.

Filmografia indipendente 
 La prima avventura di Kermit (3 settembre 2002)

Collegamenti esterni 

Case produttrici di DVD
Case produttrici di VHS
Jim Henson Productions